Moscato steht für:
 die Rebsorte Muskateller
 Moscato di Cagliari, süßer Weißwein der italienischen Insel Sardinien

Moscato ist der Familienname folgender Personen:
 Carmelina Moscato (* 1984), kanadische Fußballspielerin und -trainerin
 Demetrio Moscato (1888–1968), italienischer Geistlicher und Erzbischof von Salerno
 Vincent Moscato (* 1965), französischer Rugby-Union-Spieler